Plaats in Indonesië
 Mendak (Delanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Mendak (Dagangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java